Candi Binangun (Pakem)
 Candi Binangun (Sukorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing